Carberry steht für:
 einen Ort im Südwesten der kanadischen Provinz Manitoba, siehe Carberry
 einen Ort in der schottischen Council Area East Lothian, siehe Carberry (Schottland)

Personen:
 Chris Carberry (* 1951), australischer Rugby-Union-Spieler
 John Carberry (1904–1998), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von St. Louis und Kardinal
 Juanita Carberry (1925–2013), kenianische Schriftstellerin
 Larry Carberry (1936–2015), englischer Fußballspieler